УЕФА Лига Европе 2017/18. је 47. сезона одржавања другог европског фудбалског такмичења у организацију УЕФА, а девета сезона од када је преименовано из Купа УЕФА у УЕФА Лигу Европе.

Такмичење је почело првим колом квалификација 29. јуна 2017, а финална утакмица је одиграна 16. маја 2018. на стадиону Парк Олимпик Лион у Десен Шарпјеу (Француска). Титулу је трећи пут освојио шпански тим Атлетико Мадрид који је у финалу био бољи од француског клуба Олимпика из Марсеља.

Учешће екипа

Распоред екипа 
 Прво коло квалификација (100 екипа):
 29 победника националних купова из савеза рангираних од 27-55
 36 другопласираних екипа из савеза рангираних од 18-54 (изузев Лихтенштајна)
 35 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 16-51 (изузев Лихтенштајна)
 Друго коло квалификација (66 екипа):
 50 победника првог кола квалификација
 8 победника националних купова из савеза рангираних од 19-26
 2 другопласиране екипе из савеза рангираних од 16-17
 6 четвртопласираних екипа из савеза рангираних од 10-15
 Треће коло квалификација (58 екипа):
 33 победника другог кола квалификација
 5 победника националних купова из савеза рангираних од 14-18
 9 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 7-15
 5 четвртопласиране екипе из савеза рангираних од 5-9
 3 петопласиране екипе из савеза који су рангирани 4-6 (победник Француског Лига купа)
 3 шестопласиране екипе из савеза рангираних 1-3 (победник Енглеског Лига купа)
 Плеј-оф коло (44 екипе):
 29 победника из трећег кола квалификација
 15 поражених из трећег кола квалификација Лиге шампиона 2017/18.
 Такмичење по групама (48 екипа):
 22 победника плеј-офа
 13 победника националних купова из савеза рангираних од 1-13
 1 четвртопласирани тим из савеза 4
 3 петопласирана тима из савеза рангираних 1-3
 10 поражених у плеј-офу Лиге шампиона 2017/18.
 Завршни део (32 екипе):
 12 победника из такмичења по групама
 12 другопласираних из такмичења по групама
 8 трећепласираних екипа из такмичења по групама Лиге шампиона 2017/18.

Екипе 

 БТ: Бранилац титуле
 ОК: Освајач купа
 ЛК: Освајач Лига купа
 П-ПО: Победник националног плеј офа за Лигу Европе.
 ФП: Фер-плеј
 ЛШ: Екипе елиминисане из Лиге шампиона.
 ГР: Трећепласирани тим из такмичења по групама
 ПО: Поражени из плеј офа
 КВ3: Поражени из трећег кола квалификација

Календар такмичења

Квалификације

Прво коло квалификација 
Жреб за прво и друго коло квалификација је одржан 19. јуна 2017. у Ниону, Швајцарска. Прве утакмице су игране 29. јуна, а реванш мечеви 4. и 6. 2017. године.

|}

Друго коло квалификација 
Прве утакмице су игране 12. и 13. јула, а реванш мечеви 20. јула 2017. године.

|}

Треће коло квалификација 
Жреб за треће коло квалификација је одржан 14. јула 2017. у Ниону, Швајцарска. Прве утакмице су игране 27. јула, а реванш мечеви 2. и 3. августа 2017. године.

|}

Плеј-оф 
Жреб за плеј-оф је одржан 4. августа 2017. у Ниону, Швајцарска. Прве утакмице су игране 16. и 17. августа, а реванш мечеви 24. августа 2017. године.

|}

Групна фаза 

Жреб за групну фазу је одржан 25. августа 2017. године у Монаку.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Група Ј

Група К

Група Л

Шеснаестина финала 
Жреб је одржан 11. децембра 2017. године. Прве утакмице су игране 13. и 15. фебруара, а реванш мечеви 21. и 22. фебруара 2018. године.

|}

Осмина финала 
Жреб је одржан 23. фебруара 2018. године. Прве утакмице су игране 8. марта, а реванш мечеви 15. марта 2018. године.

|}

Четвртфинале 
Жреб је одржан 16. марта 2018. године. Прве утакмице су игране 5. априла, а реванш мечеви 12. априла 2018. године.

|}

Полуфинале 
Жреб је одржан 13. априла 2018. године. Прве утакмице су игране 26. априла, а реванш мечеви 3. маја 2018. године.

|}

Финале

Листа стрелаца

Види још 
 Лига шампиона 2017/18.

Спољашње везе 
 Сајт УЕФА лиге Европе

 
Сезоне УЕФА Лиге Европе
Лига Европе